

Anno 
 565 o 565 a.C.

Codici 
 565 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bassano Bresciano, in provincia di Brescia

Matematica 
 565 – numero